Mužská čtyřhra Open Sud de France 2018 probíhala v první polovině února 2018. Do deblové soutěže montpellierského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl německý pár sourozenců Alexandra a Mischy Zverevových, jehož členové nestartovali společně. Alexander Zverev se rozhodl soutěže nezúčastnit. Spoluhráčem Mischy Zvereva se stal Rus Karen Chačanov, s nímž skončil v úvodním kole na raketách McLachlana s Nysem.

Vítězem se stal nenasazený bratrský pár Kena a Neala Skupských z anglického Liverpoolu, kteří ve finále za 75 minut zdolali japonsko-francouzskou dvojici Ben McLachlan a Hugo Nys po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej, když na Kremlin Cupu 2013 v závěrečném zápasu neuspěli. Ken Skupski vybojoval čtvrtý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Neala Skupského to bylo první takové turnajové vítězství. Navázali tak na týden starý triumf z francouzského challengeru v Quimperu.

Nasazení párů 
  Ivan Dodig /  Rajeev Ram (1. kolo)
  Marcus Daniell /  Dominic Inglot (1. kolo)
  Roman Jebavý /  Andrej Vasilevskij (1. kolo)
  Ben McLachlan /  Hugo Nys (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Open Sud de France
Tenis ve Francii v roce 2018
ATP World Tour 2018